Hyatt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alpheus Hyatt
 Mildred Travis Hyatt